California steht für:

 Kalifornien, US-Bundesstaat
 (341) California, Asteroid des Hauptgürtels
 California, monotypische Pflanzengattung der Familie der Storchschnabelgewächse, siehe California macrophylla
 California (Rebsorte), Tafeltraube
 Ferrari California, ein Automodell von Ferrari
 Moto Guzzi California 1400, Tourenmotorrad der italienischen Firma Moto Guzzi 
 VW California, Reisemobil der Volkswagen AG
 California-Klasse, eine Klasse von Atomkreuzern
 USS California, eine Reihe von Kriegsschiffen
 California (Album), Studioalbum der US-Rockband blink-182
 California (Lied), Song von Phantom Planet (2002)
 Titularbistum California
 Randy California (1951–1997), US-amerikanischer Rockgitarrist

Filme:
 California (1927), US-amerikanischer Western von Woody S. Van Dyke (1927)
 California (1947), US-amerikanischer Western von John Farrow (1947)
 California, Originaltitel des US-Westerns Kalifornische Rache (1963) 
 California, Originaltitel des Italowesterns Der Mann aus Virginia (1977)

Automobilhersteller:
 California Automobile Company (San Francisco) (1900–1903)
 California Automobile Company (Los Angeles) (1910)
 California Component Cars (1977–1984)
 California Custom Coach (1975–1988)
 California Motor Car Corporation (1920)
 California Motor Company (1901–1905)
 California Motors (1923–1925)
 California Touring Coach (1982–1989)

Passagierschiffe:
 California (Schiff, 1848), US-amerikanisches Post-Dampfschiff
 California (Schiff, 1872), britisch, verschrottet 1904
 California (Schiff, 1891), britisch, verschrottet 1925
 California (Schiff, 1902), britisch, versenkt durch einen Torpedo 1917
 California (Schiff, 1907), britisch, versenkt durch einen Torpedo 1917
 California (Schiff, 1923), britisch, versenkt 1943
 California (Schiff, 1928), US-amerikanisch, 1938 umbenannt in Uruguay und 1964 verschrottet

California ist der Name folgender Orte

in Großbritannien und Nordirland:
 California (Buckinghamshire), Buckinghamshire
 California (Falkirk), Falkirk, Schottland
 California (Norfolk), Norfolk

in Kanada:
 California (New Brunswick)
 Lower California
 California (Lanark County), Ontario
 California (Leeds and Grenville County), Ontario

in Lateinamerika:
 Califórnia (Paraná), brasilianisches Munizip im Bundesstaat Paraná
 California (Usulután), ein Municipio im Departamento Usulután, El Salvador
 California (Santander), ein Municipio im Departamento Santander, Kolumbien
 California (Aguascalientes), ein Ort im mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes
 California (Durango), ein Ort im mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes

in den Vereinigten Staaten:
 California (Kentucky)
 California (Maine)
 California (Maryland)
 California (Michigan)
 California (Missouri)
 California (North Carolina)
 California (Ohio)
 California (Pennsylvania)
 California (Virginia)
 California Bar, Oregon
 California City, Kalifornien
 California Crossroads, Virginia
 California Furnace, Pennsylvania
 California Heights, Kalifornien
 California Hot Springs, Kalifornien
 California Junction, Iowa
 California Valley, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 California Building, in Reno, Nevada, ID-Nr. 92001257
 California Cotton Mills Co. Factory, in Oakland, Kalifornien, ID-Nr. 10000119
 California Creek Missionary Baptist Church, in Mars Hill, North Carolina, ID-Nr. 84002342
 California Creek Quarry, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 88003140
 California Fruit Store, in Anacortes, Washington, ID-Nr. 87001949
 California Governor's Mansion, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 70000139
 California Hall, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 82004638
 California Hill (Nebraska), in Brule, Nebraska, ID-Nr. 74001126
 California Hotel, in Oakland, Kalifornien, ID-Nr. 88000969
 California Memorial Stadium, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 06001086
 California Nursery Co. Guest House, in Fremont, Kalifornien, ID-Nr. 71000130
 California Quadrangle, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 74000548
 California Ranch, in Mica, Washington, ID-Nr. 80004010
 California State Capitol, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 73000427
 California Wine and Liquor Store, in Fairchild, Wisconsin, ID-Nr. 82000666
 The California Club, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 10000425
 The California Theatre, in San Bernardino, Kalifornien, ID-Nr. 09001116

Siehe auch:
 Baja California
 California Township
 California-Plateau
 Californian
 O.C., California
 Ziffernblatt California